Модуль — функціонально завершений фрагмент програми, оформлений у вигляді окремого файлу з початковим кодом або його іменованої частини (наприклад, Active Oberon), призначений для використання в інших програмах. Модулі дозволяють розбивати складні задачі на менші відповідно до принципу модульності. Зазвичай проектується таким чином, щоб надати програмістам зручну для багаторазового використання функціональність (інтерфейс).

модулі